3 miejscowości w Polsce: 

 Chwalibogowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Chwalibogowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo 
 Chwalibogowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września